Фессалони́ка (; ок. 342 — ) — единокровная сестра Александра Великого, дочь македонского царя Филиппа II от его любовницы (или жены) Никесиполиды из фессалийского города Феры.

Биография 
Фессалонику назвали, вероятно, в честь побед армии Филиппа II в Фессалии, имя является производным от двух греческих слов:  — Фессалия и  — победа. Если связывать дату рождения Фессалоники с её именем, то первая вероятная дата — 353 год до н. э., когда Филипп одержал решительную победу на Крокусовом поле в ходе Третьей Священной войны над войском Фокидского союза (соседей фессалийцев с юга), которая подчинила влиянию Филиппа Фессалию. Ряд исследователей, начиная с немецкого историка Карла Юлиуса Белоха, датирует битву 352 годом до н. э. Однако в таком случае Кассандр взял бы Фессалонику в жены (причем, видимо любил её) в возрасте 36 лет, после чего она быстро родила ему 3 сыновей, что выглядит маловероятным. Наиболее вероятная дата её рождения — около 342 до н. э., после того, как Филипп разорил фокейские города и сменил в очередной раз власть в фессалийском городе Феры.

О судьбе Никесиполиды, как и других любовниц Филиппа, ничего не известно. Предполагают, что Фессалоника выросла под присмотром Олимпиады, главной жены Филиппа и матери Александра Великого. Когда Александр отправился завоевывать Азию, Фессалонике исполнилось 8 лет. Видимо вместе с Олимпиадой девочка жила какое-то время в Эпире. Она достигла брачного возраста перед смертью Александра, и в наступившей затем анархии диадохов некому было найти ей мужа, достойного породниться с царской кровью.

Впервые её имя возникает в 316 до н. э. в числе лиц, сопровождающих царицу Македонии Олимпиаду, когда та заперлась в крепости Пидна от войск диадоха Кассандра. После длительной осады Олимпиада сдалась и вскоре была казнена. Фессалонику взял в жены победивший Кассандр, новый правитель Македонии. Все диадохи стремились обзавестись женой из македонского царского дома, тем самым подкрепляя как бы законными основаниями желание стать царями, однако удалось это только Кассандру. Судя по его поступкам, в браке был не только политический расчет, но и определенная степень привязанности к дочери Филиппа II. В её честь назвал он новый город, основанный на месте древней Фермы, и который в наше время известен под именем Салоники.

Фессалоника родила Кассандру трёх сыновей: Филиппа, Антипатра и Александра. Филипп IV по старшинству занял престол Македонии после смерти Кассандра в 298 до н. э., но вскоре умер от болезни. Фессалоника сохраняла значительное влияние, так как её сыновья только подошли к возрасту, когда можно управлять государством самостоятельно. Между оставшимися сыновьями завязалась борьба за власть, и чтобы лишить влиятельной поддержки Александра V, его брат Антипатр убил мать, Фессалонику в 295 году до н. э., подозревая её в симпатии к младшему сыну. Возмущение в народе убийством Фессалоники было настолько велико, что Александр при поддержке эпирского царя Пирра изгнал Антипатра. Тот бежал к своему тестю, царю Фракии Лисимаху, однако поссорился с ним и был казнен.

Легенда 
В современной Греции существует легенда о русалке, обитающей в Эгейском море. Эта русалка — та самая Фессалоника, сестра Александра Великого. Когда русалка встречает мореплавателя, она всегда задает один единственный вопрос: «Жив ли царь Александр?» Правильный ответ: «Он жив и всё ещё правит». Тогда русалка отпускает корабль с миром. Любой другой ответ вызывает её гнев, она обращается в Горгону и губит корабль и всех людей на борту (из греческой детской книги).

См. также 
 Филипп II Македонский
 Македонские цари
 Семья и сподвижники Александра Великого

Примечания

Ссылки 

Аргеады
Родившиеся в 340-е годы до н. э.
Внебрачное потомство монархов Древнего мира
Семья Александра Македонского
Царевны Македонии
Жёны диадохов
Женщины Эллинизма